Vulpescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Ileana Vulpescu, prozatoare și romancieră română
 Romulus Vulpescu, scriitor și traducător român

Vezi și 
 Vulpe (nume de familie)

 Vulpea (dezambiguizare)
 Vulpești (dezambiguizare)

Nume de familie românești